

Boekelo, village de la commune d'Enschede, en Overijssel
 Boekelo, hameau de la commune de Haaksbergen, en Overijssel